Warnekros ist der Familienname von

 David Wilhelm Warnekros (1743–1809), deutscher Rechtsgelehrter und Konsistorialdirektor.
 Ehregott Ulrich Warnekros (1779–1830), deutscher Mediziner
 Heinrich Ehrenfried Warnekros (1752–1807), deutscher Philologe und Pädagoge
 Kurt Warnekros (1882–1949), deutscher Gynäkologe